Timothy Matthew Howard, ismertebb nevén Tim Howard (North Brunswick, New Jersey, 1979. március 6. –) amerikai labdarúgókapus, jelenleg a másodosztályú Memphis 901 FC játékosa.

Pályafutása

Család 
Tim a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter. Nagyszülei, a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva, alapító tagjai voltak a Magyar Öregdiák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Az 1956-ban emigrált Fekete Pál vezető kutatóként dolgozott a Johnson & Johnson vállalatnál.

Sikerei, díjai 
Manchester United
FA-kupa győztes (1): 2004
Angol ligakupa győztes (1): 2006
Community Shield győztes (1): 2003
Amerikai labdarúgó-válogatott
CONCACAF-aranykupa győztes (1): 2007

Karrier statisztika

Klub
(2016 július 4.-ei állapot szerint)

Válogatott

Külső hivatkozások 

Tim Howard  profile at Soccernet
Tim Howard profile at the Premier League
Tim Howard profile at Everton's official website

Jegyzetek 

Labdarúgókapusok
Amerikai labdarúgók
A New York Red Bulls labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A Colorado Rapids labdarúgói
A Memphis 901 FC labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az MLS labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Amerikai olimpikonok
Magyar származású amerikaiak
1979-ben született személyek
Élő személyek